

Astronomia 
 2907 Nekrasov – asteroide del sistema solare

Persone 
Nekrasov è un cognome russo e può riferirsi a:

 Andrej Nekrasov (1958) – regista televisivo russo
 Ivan Jakovlevič Nekrasov (1929) – mineralogista russo
 Nikolaj Alekseevič Nekrasov (1821-1878) – poeta russo
 Nikolaj Vissarionovič Nekrasov (1879-1940) – politico russo e ultimo governatore generale della Finlandia
 Viktor Platonovič Nekrasov (1911-1987) – scrittore, giornalista ed editore russo.
 Vladimir Nekrasov (1958) – pittore avanguardista russo